Даниэ́ль Ма́гнуссон (; ) — шведский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швеции чемпион , трёхкратный , .

Достижения 
 : золото (, , ).
 : золото (), серебро (, ).
 : золото (), серебро (), бронза (, ).
 : золото (, ).
 : серебро (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 2008 году, в возрасте 8 лет.

Студент.

Не женат. Проживает в городе Карлстад.

Примечания

Ссылки 
 
 Magnusson, Daniel | Nordic Junior Curling Tour
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу